Фторид железа(II) — неорганическое соединение, соль металла железа и фтористоводородной кислоты с формулой FeF,
белые кристаллы,
слабо растворимые в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 

 Действие фтористого водорода на железо или хлорид железа(II):
 
 

 Восстановление фторида железа(III) железом или водородом:

Физические свойства 
Фторид железа(II) образует белые кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mnm,
параметры ячейки a = 0,483 нм, c = 0,336 нм, Z = 2.

Образует кристаллогидраты состава FeF•n HO, где n = 4, 8.

Химические свойства 
 Восстанавливается до железа водородом при нагревании:

 Реагирует с сероводородом:
 

 С фторидами щелочных металлов образует комплексные соли: K[FeF], NH[FeF]•2HO.

Токсичность 
Фторид железа — сильный окислитель, поэтому он считается чрезвычайно токсичным веществом (класс опасности: 1). Является сильным ирритантом. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
Выделяет опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.

Литература 
 
 
 
 

железа
Соли железа
Соединения железа по алфавиту
Галогениды металлов